У́лица Уши́нского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Ушинского — улица в Абакане.
 Улица Ушинского — улица в Волгограде.
 Улица Ушинского — улица в Липецке.
 Улица Ушинского — улица в Новокузнецке.
 Улица Ушинского — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Ушинского — улица в городе Туле.
 Улица Ушинского — улица в городе Уфе.
 Улица Ушинского — улица в Ярославле.

Украина 
 Улица Ушинского — улица в Виннице.
 Улица Ушинского — улица в Донецке.
  — улица в Киеве.
 Улица Ушинского — улица в Харькове.
 Улица Ушинского — улица в Чернигове.